Fictief figuur
 Gil-galad, personage uit het boek Midden-aarde van J.R.R. Tolkien

Media
 De Gil, nationaalsocialistisch satireblad

Personen met de achternaam Gil
 Emilio Portes Gil, Mexicaans politicus
 Francisco Gil Díaz, Mexicaans econoom
 Frederico Gil, Portugees tennisser
 Gilberto Gil, Braziliaans zanger
 Jesús Gil y Gil, Spaans sportbestuurder en politicus
 José Alamá Gil, Spaans componist en dirigent
 José Joaquín Rojas, Spaans wielrenner
 José María Gil-Robles y Quiñones de León, Spaans rechtsgeleerde en politicus
 Koldo Gil, Spaans wielrenner
 Luis León Sánchez Gil, Spaans wielrenner

Politiek
 Gil (Israël), Israëlische ouderenpartij

Voornaam
 Gil (voornaam), een jongensnaam
 Carlos Gilberto Nascimento Silva, Braziliaans voetballer
 Gilberto Ribeiro Gonçalves, voormalig Braziliaans voetballer

Andere
 een schreeuw
 de ISO-code voor het Kiribatisch
 gil of al-gil, Egyptisch muziekgenre Jil